Molosse désigne un chien de type molossoïde, appellation qui dérive des Molosses d'Épire d'où provenait Péritas, le chien d'Alexandre le Grand. Le terme Molosse peut désigner soit un molosse de type dogue (à poils courts), comme le dogue argentin, le Cane Corso ou les bouledogues, soit un molosse de montagne (à poils longs), comme le saint-bernard, le leonberg ou le terre-neuve. 

 Les Molosses sont une des principales peuplades d'Épire dans l'Antiquité grecque,

 Les Molossidae sont une famille de chauve-souris.

 Le molosse est un pied trisyllabique composé de trois longues (— — —) en versification quantitative.